Akasaka, un district de Minato, Tokyo, où se situe notamment le palais d'Akasaka ;
 Akasaka, un ancien bourg de la préfecture d'Okayama, désormais partie de la ville d'Akaiwa ;
 Akasaka-juku, un relais sur la route du Tōkaidō ;
 Akasaka-juku, un relais sur la route du Nakasendō ;
 Akasaka , une station du métro de Tokyo.

Mari Akasaka (née en 1964), romancière japonaise ;
Yuichi Akasaka (né en 1967), patineur de vitesse sur piste courte japonais.